

Toponymes

France 

 Saint-Salvy, commune du canton de Port-Sainte-Marie, dans le département de Lot-et-Garonne
 Saint-Salvy-de-la-Balme, commune du canton de Mazamet-Nord-Est, dans le département du Tarn
 Saint-Salvi-de-Carcavès, commune du canton de Vabre, dans le département du Tarn

Patronyme 
 Famille de Bourdoncle de Saint-Salvy

Voir aussi 
 Collégiale Saint-Salvi, église catholique située à Albi, en France ;
 Saint-Salvy, gisement de zinc (Zn), argent (Ag), germanium (Ge), situé au sud du Massif central, à l'est de Castres (Tarn).

Notes et références